Siemprevivas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Allium cepa.
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum'''''.